9-й выпуск Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка длиной 238 километров со стартом в Херлене и финишом в Мерссене была проведена 13 апреля 1974 года. 

Победу на гонке одержал нидерландец Герри Кнетеманн из команды «Gan-Mercier-Hutchinson».

Участники 
На гонке стартовали 137 гонщиков. До финиша доехал 31 гонщик, представляющий 12 велокоманд.

Обзор 
Во время второго подъёма на Гюлпербегр от пелотона уезжают Вилфред Давид, Хенни Кёйпер и Герри Кнетеманн. На Кётенберге Кнетеманн отрывается от попутчиков и берет победу.

Результаты

Ссылки 
 
 Амстел Голд Рейс 1974 на CycleBase

Амстел Голд Рейс
1974 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 1974 году
Апрель 1974 года